

Села 
 Новопетрівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Піщанобрідська сільська громада (до 17 липня 2020 року — Добровеличківський район)
 Новопетрівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Смолінська селищна громада (до 17 липня 2020 року — Маловисківський район)